Карл II:
 Карл ІІ Анжуйський (1248—1309) — король Неаполя
 Карл II (1630—1685) — король Англії (1660—1685)
 Карл II Лисий (823—877) — Імператор Священної Римської імперії
 Карл II (1661—1700) — король Іспанії (1665—1700)
 Карл II (1540—1590) — ерцгерцог Австрії